Herbitzheim steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Gersheim im Saarland, siehe Herbitzheim (Gersheim)
 eine Gemeinde im Département Bas-Rhin im Unterelsass, siehe Herbitzheim (Bas-Rhin)